Рокингемский лес () — бывший королевский охотничий лес в графстве Нортгемптоншир (Англия), площадью около 200 квадратных миль (500 км²), находящийся между реками Уэлланд и Нен и городами Стэмфорд и Кеттеринг. Лес имеет разнообразный ландшафт с сельскохозяйственными угодьями, открытыми пастбищами, очагами леса и деревнями, построенными из местного камня. Слово «лес» в названии обозначало юридический статус этих мест вплоть до XIX века.

История 
Лес назван по названию близлежащей деревни , где располагался королевский . Границами леса служили  с востока и дорога от  до Нортгемптона с запада (современное шоссе ). Постепенно лес уменьшался в размерах, и современный Рокингемский лес представляет собой лишь небольшую часть в северо-восточной части оригинального леса. Основная его часть ограничена городами Корби, Кеттеринг,  и .

Вильгельм I Завоеватель охотился в Рокингемском лесу, который тогда простирался от Стемфорда до Нортгемптона. В 1143 году здесь было основано цистерцианское аббатство . В 1298 году дворянскому роду Ласси было даровано разрешение огородить 12 гектар леса, лежащих вокруг имения , и сделать парк. Границы леса были установлены в 1299 году, однако Карл I их уменьшил обратно. Карл II не интересовался лесом и большую часть его распродал или раздарил. К 1792 году короне принадлежала лишь малая его часть. В результате действий парламента в 1832 году бо́льшая часть территории леса стала использоваться для сельскохозяйственных нужд. Комиссия по лесному хозяйству Великобритании забрала нерозданные остатки леса в 1923 году.

Геология 
Местность под лесными насаждениями сложена в основном осадочными породами юрского возраста, простирающимися от Котсуолдса на юго-запад через Восточный Мидленд до Хамбера через Линкольн-Эдж. В основном это смесь напластований аргиллита и известняка, плавно погружающихся при движении на восток. Стратиграфический порядок отложений следующий (начиная от самых молодых):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участок плато в значительной степени покрыт валунной глиной ледникового происхождения. На западной окраине леса в Корби когда-то переплавляли встречающийся в песках гематит.

Управление 
Районы, управляемые Лесной комиссией, включают в себя:

 Саути-Вуд, Питерборо
 Уэйкерлинский Великий Лес
 
 Лес Файншейд
 Фермин-Вудс

Рокингемский лес знаменит своей популяцией красных коршунов, которая в настоящее время насчитывает 300 особей.

Реинтродукция толстоголовки палемон 
Весной 2018 года в лес реинтродуцировали бабочку толстоголовка палемон (Carterocephalus palaemon) из Бельгии.

Примечания 

Леса Великобритании
Лесные массивы Англии
Лесные массивы по алфавиту
Лесные массивы по странам